Diatrype är ett släkte av svampar. Diatrype ingår i familjen Diatrypaceae, ordningen kolkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Kolkärnsvampar
Diatrype